Slovo Pearl (anglicky: perla) má více významů:

jméno
 Pearl S. Bucková (1892–1973) – americká spisovatelka, nositelka Nobelovy ceny za literaturu
 Pearl White (1889–1938) – americká herečka

příjmení
 Bill Pearl (1930–2022) – americký kulturista
 Daniel Pearl (1963–2002) – americký novinář, unesený a zavražděný v Pákistánu
 Judea Pearl (* 1936) – americký informatik a filosof, otec Daniela
 Minnie Pearl (1912–1996) – americká komička a country zpěvačka
 Raymond Pearl (1879–1940) – americký biolog, po němž je pojmenován:
 Pearlův index – matematické vyjádření spolehlivosti antikoncepce

místo
 Pearl Harbor – americký přístav a námořní základna na Havajských ostrovech

ostatní
 Pearl (album) – album zpěvačky Janis Joplin z roku 1971
 Pearl Jam – americká rocková hudební skupina
 Třída Pearl – třída britských křižníků

Související články 
 Perl – programovací jazyk

Externí odkazy